Eliteserien er herrernes toprække i håndbold i Norge. Ligaen har i alt 12 hold og har siden 2019 gået under sponsornavnet REMA 1000-ligaen.

Hold i sæsonen 2019-20 
 Elverum Håndball
 Drammen HK
 Kolstad Håndball
 Bækkelagets SK
 Haslum HK
 ØIF Arendal
 Halden Topphåndball
 FyllingenBergen
 Nærbø Idrettslag
 Follo HK
 St. Hallvard Håndballklubb
 Runar Håndball

Vindere

Rererencer 

Håndbold i Norge